Těmice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Těmice (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Těmice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar